Without Me (Eminem), een nummer van de Amerikaanse rapper Eminem uit 2002
Without Me (Halsey), een nummer van de Amerikaanse zangeres Halsey uit 2018